Toto je seznam sídel v Chorvatsku, nacházejících se v Istrijské župě. Nachází se zde celkem 656 sídel, z toho 10 měst, 31 středisek opčin, 600 trvale obydlených vesnic a 15 opuštěných vesnic.

Zaniklé vesnice 
 Benčići (Buzet)
 Bujarići (Višnjan)
 Frnjolići (Sveti Lovreč)
 Ivići (Sveti Lovreč)
 Kanegra (Buje)
 Kelci (Višnjan)
 Knapići (Sveti Lovreč)
 Mastelići (Vižinada)
 Piškovica (Vižinada)
 Prkovići (Višnjan)
 Ribarići (Višnjan)
 Sveta Marija na Krasu (Buje)
 Trombal (Vižinada)
 Vranići kod Vižinade (Vižinada)
 Vrnjak (Grožnjan)

Reference 

Chorvatské seznamy
Istrijská župa
Istrijská župa